Witzgall steht für:
 Christoph Witzgall (* 1929), deutschamerikanischer Mathematiker
 Rudolph Witzgall (1853–1913), deutscher Funktionär